Žudetići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Vižinada, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 13 stanovnika te 5 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji